Phelps County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Phelps County (Missouri)
 Phelps County (Nebraska)